Prepuštovec (Budinščina), een plaats in de Kroatische gemeente Budinščina
 Prepuštovec (Zagreb), een plaats in de Kroatische gemeente Zagreb